Graceville (Flórida)
Graceville (Minnesota)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos